La Otoyol 20 (in sigla O-20) è un'autostrada turca anulare. Essa serve la città di Ankara ed è lunga 110 km.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Turchia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

O20